Kirchstraße steht für:
 Kirchstraße (Bad Honnef), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Honnef
 Kirchstraße (Bergheim), siehe Liste der Baudenkmäler in Bergheim-Mitte
 Kirchstraße (Eupen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Eupen
 Kirchstraße (Monreal), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Monreal
 Kirchstraße (Osterspai), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Osterspai
 Kirchstraße (Schönebeck, Elbe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönebeck (Elbe)
 Kirchstraße (Tangermünde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Tangermünde
 Kirchstraße (Thomm), Straße in Thomm, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

 Große Kirchstraße (Wolfenbüttel), siehe Baudenkmalensemble Alte Heinrichstadt #Große Kirchstraße

 ehemalige Kirchstraße in Radebeul, siehe Karl-May-Straße (Radebeul)

Siehe auch:

 Kirchenstraße
 Kirchenallee
 Kirchweg